Het seizoen 1966/67 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 3 september 1966 en eindigde op 21 mei 1967. 

Puurs Excelsior FC won in Vierde Klasse A, KSV Oudenaarde won in Vierde Klasse B, K. Olympia SC Wijgmaal won in Vierde Klasse C en RA Marchiennoise des Sports won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3A)
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (rechtstreeks uit 3A)
 RCS de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3B)
 K. Sport St-Genesius-Rode (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Sportvrienden Nijlen
 KFC Waaslandia Burcht

Brabant
 FC Denderzonen Pamel
 K. Olympia SC Wijgmaal

Limburg
 KVV Looi Sport

Oost-Vlaanderen
 KRC Lokeren

West-Vlaanderen
 KFC Izegem

Henegouwen
 Bosquetia FC Frameries

Luik
 US Ferrières
 RFC Union La Calamine

Luxemburg
 Bomal FC

Namen
 R. Ham FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Puurs Excelsior FC (kampioen 4A)
 KSV Oudenaarde (kampioen 4B)
 K. Olympia SC Wijgmaal (kampioen 4C)
 RA Marchiennoise des Sports (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 R. Fléron FC (rechtstreeks uit 4A)
 R. Ans FC (rechtstreeks uit 4A)
 Bomal FC (rechtstreeks uit 4A)
 RFC Renaisien (rechtstreeks uit 4B)
 White Star Ieper (rechtstreeks uit 4B)
 KRC Lokeren (rechtstreeks uit 4B)
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas (rechtstreeks uit 4C)
 R. Cappellen FC (rechtstreeks uit 4C)
 K. Daring Club Leuven (rechtstreeks uit 4C)
 R. Ixelles SC (rechtstreeks uit 4D)
 R. Ham FC (rechtstreeks uit 4D)
 RCS Andennais (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: Witgoor Sport Dessel en Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas eindigden op een gedeelde 14e plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie van beide teams zou degraderen. Witgoor Sport Dessel won deze wedstrijd met 1-0.

Vierde Klasse D

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. Indien twee uitgelote teams elk een wedstrijd wonnen, dan werd er een derde wedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4